Linnamäe (Lääne-Nigula), een plaats in Estland, gemeente Lääne-Nigula
 Linnamäe (Võru), een plaats in Estland, gemeente Võru vald